Abierto Mexicano de Tenis 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt i Arena GNP Seguros i Acapulco, Mexico i perioden 21. - 26. februar 2022. Det var den 29. udgave af Abierto Mexicano de Tenis siden den første udgave i 1993, og på grund af et sponsorat afvikledes den under navnet Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Turneringen var del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 500.

Herresingletitlen blev vundet af Rafael Nadal, som i finalen besejrede Cameron Norrie med 6-4, 6-4, og som dermed vandt sin tredje turnering i 2022 i lige så mange forsøg, idet han tidligere på sæsonen allerede havde triumferet i Melbourne Summer Set og Australian Open, og han nåede dermed op få 15 vundne kampe i træk, hvilket var hans bedste sæsonstart nogensinde. Det var fjerde gang, at Nadal vandt ATP-turneringen i Acapulco, og ligesom ved den foregående triumf i 2020 gik han igennem turneringen uden sættab. Dermed nåede sapnieren op på 91 ATP-titler, heraf 23 på ATP Tour 500-niveau.

Kampen i første runde mellem Alexander Zverev og Jenson Brooksby, der blev vundet af Zverev med 3-6, 7-6(10), 6-2, startede kl. 01:30 og sluttede først kl. 04:55 om natten, hvilket var ny rekord for den seneste afslutning af en kamp på ATP Tour, idet den overgik den hidtidige rekord, der stammede fra kampen mellem Lleyton Hewitt og Marcos Baghdatis ved Australian Open 2008, der sluttede kl. 04:34. Den sene start på kampen skyldtes bl.a. at dagens program først blev sat i gang kl. 18 lokal tid på grund af krakftig varme i dagtimerne. Den sene start på kampen skyldtes bl.a. at dagens program først blev sat i gang kl. 18 lokal tid på grund af krakftig varme i dagtimerne. Samtidig satte kampen med en varighed på 3 timer og 22 minutter rekord som den længste nogensinde ved Abierto Mexicano de Tenis – en rekord som blev slået tre gange den aften, idet de to foregående kampe også overgik den hidtidige rekord. Først havde det taget John Isner 3 timer og 13 minutter at besejre Fernando Verdasco med 7-5, 6-7(4), 7-6(3), hvorefter Stefan Kozlov og Grigor Dimitrov spillede i 3 timer og 21 minutter, inden amerikaneren havde vundet med 7-6(8), 5-7, 6-3.

Dagen efter kom Alexander Zverev igen i fokus, da han efter at have tabt en doublekamp råbte af dommeren og flere gang slog på dommerstolen med sin ketcher. Tyskeren blev udelukket fra resten af turenringen og følgelig diskvalificeret fra singleturneringen. Efterfølgende idømte ATP Tour Zverev en bøde på $ 40.000, heraf $ 20.000 for mundtlig forlempelse af dommeren og $ 20.000 for usportslig opførsel. Han blev endvidere frataget de godt $ 31.000, han havde vundet i præmiepenge i turneringen samt de ranglistepoint i både single og double, som han havde vundet i turneringen.

Daniil Medvedev tabte i semifinalen til Rafael Nadal, men efter turneringen indtog Medvedev for første gang førstepladsen på ATP's verdensrangliste. Det blev en realitet, allerede inden hans kvartfinalekamp mod Yoshihito Nishioka, eftersom den hidtidige verdensetter, Novak Djokovic, tidligere på dagen havde tabt sin kvartfinale ved Dubai Tennis Championships 2022 til Jiří Veselý.

Herredoubleturneringen blev vundet af Feliciano López og Stefanos Tsitsipas, der deltog på et wildcard, og som i finalen vandt med 7-5, 6-4 over Marcelo Arévalo og Jean-Julien Rojer. Tsitsipas havde tidligere i karrieren vundet syv singletitler på ATP Tour men dette var hans første i double. López sikrede sig sin sjette ATP-titel i double.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Abierto Mexicano de Tenis 2022 androg $ 1.678.065, hvilket var en stigning på 59 % i forhold til den foregående turnering.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 21 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 10. januar 2022 (seks uger før turneringens start).
 tre spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 fire spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 tre lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen. Vinderen af kvalifikationen kvalificerede sig til hovedturneringen, mens de andre tre par gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Eksterne henvisninger 
 Abierto Mexicano de Tenis  
 ATP Tour - Acapulco 2022

Noter 

2022
ATP Tour 2022
Sport i Acapulco